Ілля Антонов — естонський футболіст
 Ілля Антонов — радянський військовик, Герой Радянського Союзу